Coachella (Californië)
Coachella (festival)